Val 1961 kan syfta på:

Stortingsvalet i Norge 1961
Förbundsdagsvalet i Västtyskland 1961